Варшавский университет:
 Королевский Варшавский университет (1817—1830)
 Императорский Варшавский университет (1869—1915)
 Варшавский университет (после 1915 года)